Frankrijk:
Corcelles (Frankrijk), een gemeente in het departement Ain
Corcelles-en-Beaujolais, een gemeente in het departement Rhône
Corcelles-Ferrières, een gemeente in het departement Doubs
Corcelles-les-Arts, een gemeente in het departement Côte-d'Or
Corcelles-lès-Cîteaux, een gemeente in het departement Côte-d'Or
Corcelles-les-Monts, een gemeente in het departement Côte-d'Or

Zwitserland:
Corcelles (BE), een gemeente in kanton Bern 
Corcelles-Cormondrèche, een gemeente in kanton Neuchâtel 
Corcelles-le-Jorat, een gemeente in kanton Vaud 
Corcelles-près-Concise, een gemeente in kanton Vaud
Corcelles-près-Payerne, een gemeente in kanton Vaud
Corcelles-sur-Chavornay, een gemeente in kanton Vaud